El término Sipán puede referirse a:

España 
 Sipán, localidad en la provincia de Huesca, España.

Filipinas 
 Sipán, antiguo nombre del municipio de Burgos en la provincia de Surigao del Norte, Filipinas.

Perú 
 Sipán, pueblo ubicado en la Región de Lambayeque, Perú.
 Señor de Sipán, un antiguo gobernante del siglo III en el actual Perú.
 Tumbas Reales de Sipán, museo ubicado en las cercanías de la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque, Perú.

Otros 
 Šipan, isla ubicada en  Croacia.